Leyst ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gustav Leyst (1852–1918), russischer Geophysiker, Meteorologe und Hochschullehrer
 Hans August Leyst (1860–1937), estnischer Geistlicher
 Oleg Ernestowitsch Leyst (1925–2003), russischer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Laist
 Leist